Les jalousies ou fenêtres à jalousies, sont un système de volets orientables permettant aux personnes une ventilation naturelle des bâtiments ou habitations. C'est un moyen très écologique de rafraîchir des lieux de vie.
 Jalousies est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.